

Patronymes 
Cioni est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Dario Cioni (1974-), coureur cycliste italien
 Maik Robert Cioni (1979-), coureur cycliste italien
 Gilles Cioni (1984-), footballeur français
 Renato Cioni (1929-2014), ténor italien
 Vittorio Cioni (1900-1981), rameur d'aviron italien

Patronyme italien